38-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 28 марта 1937 года.

Участники 
Стартовало 159 велогонщиков, финишировало - 50.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1937 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1937 на CycleBase
 
 Париж — Рубе 1937 на ProCyclingStats
 
 
  
 Париж — Рубе 1937 на Bikeraceinfo
 Париж — Рубе 1937 на les-sports
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1937 на Velolive